

Mitologia e religião 
 Hero e Leandro — mito grego antigo
 Leandro de Sevilha — santo de bispo 
 Leandro do Santíssimo Sacramento — sacerdote e botânico brasileiro

Futebolistas brasileiros 
 Leandro Lessa Azevedo  — 
 Leandro Silva Wanderley 
 José Leandro de Souza Ferreira

Arte 
 Leandro, Rei da Helíria — texto dramático infantil da autoria de Alice Vieira

Música brasileira 
 Leandro (cantor) — da dupla sertaneja Leandro e Leonardo
 Seu Leandro — compositor e dirigente de carnaval

Outros usos 
 Leandro (São Pedro Fins) — lugar de São Pedro Fins, concelho da Maia, Portugal

Desambiguações de prenomes